

Рила — місто у Кюстендильській області Болгарії, центр однойменної общини
 Рила — община у Кюстендильській області Болгарії
 Рила — гірський масив на заході Болгарії
 Рила — заповідник на території Софійської, Кюстендильської, Благоєвградської та Пазарджицької областей